Gåsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsholmen, Björneborg, Satakunta, 
 Gåsholmen (Föglö, Åland), 
 Gåsholmen, Nagu, Åboland, 
 Gåsholmen, Raseborg, Nyland, 
 Gåsholmen, Sjundeå, Nyland, 
 Gåsholmen, Borgå, Nyland,

Sverige 

 Gåsholmen, ö i Gåsholma naturreservat, Gävle kommun, 
 Gåsholmens naturreservat, naturreservat, Uppsala kommun, 
 Gåsholmens naturreservat, Ekerö, naturreservat, Ekerö kommun,

Se även
Gåsholm
Gåsholma

Robotskapade Finlandförgreningar